LaFayette (automerk)
 LaFayette (Georgia)
 LaFayette (Kentucky)
 LaFayette (New York)

Zie ook
 Fayette (doorverwijspagina)
 La Fayette (doorverwijspagina)
 Lafayette (doorverwijspagina)